Frazier steht für:

 Frazier (Familienname), ein Familienname

Unternehmen:
 W. S. Frazier & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frazier (Georgia)
 Frazier (Mississippi)
 Frazier (Missouri)
 Frazier (Ohio)
 Frazier (West Virginia)
 Frazier Mill (Pennsylvania)
 Frazier Park (Kalifornien)
 Frazier Wells (Arizona)

See in Kanada:
 Frazier Lake, auf Kodiak Island

Geografische Objekte in Antarktika:
 Frazier-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Frazier-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Wilkeslands
 Frazier Ridge (Antarktika), Gebirgskamm im Ellsworthland
 Mount Frazier, Berg in den Rockefeller Mountains des Transantarktischen Gebirges

Siehe auch:
 Frasier
 Frazier Ridge, Bergkämme